

Інглвуд — місто в окрузі Нью-Плімут, у регіоні Таранакі

Інглвуд — місто, штат Каліфорнія
 Інглвуд — селище, штат Небраска